Дмитрий Герасименко:
 Герасименко, Дмитрий Владимирович (род. 1987) — российский дзюдоист.
 Герасименко, Дмитрий Петрович (род. 1978) — российский бизнесмен, спортивный функционер и баскетболист.